Аке Арно Лоба (); 2 апреля 1998, Диво, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, нападающий клуба «Масатлан».

Клубная карьера 
Лоба — воспитанник клуба СОА. В 2016 году он дебютировал в чемпионате Кот-д’Ивуара.

В начале 2018 года Лоба подписал контракт с перуанским «Универсидад Сан-Мартин». 4 февраля в матче против «Аякучо» он дебютировал в перуанской Примере. 11 февраля в поединке против «Комерсиантес Унидос» Аке забил свой первый гол за «Универсидад Сан-Мартин». По итогам сезона он с 18 голами стал лучшем бомбардиром команды.

В начале 2019 года Лоба был арендован мексиканским «Керетаро». 6 января в матче против «Атласа» он дебютировал в мексиканской Примере. В поединке против УАНЛ Тигрес Аке забил свой первый гол за «Керетаро».

В начале 2020 года Лоба перешёл в «Монтеррей». Сумма трансфера составила 7 млн евро. 19 января в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал за новую команду. 8 марта в поединке против «Атлетико Сан-Луис» Аке забил свой первый гол за «Монтеррей».

7 июля 2021 года Лоба перешёл в клуб MLS «Нэшвилл», подписав контракт по правилу назначенного игрока до конца 2023 года с опцией продления на 2024 год. По сведениям прессы стоимость трансфера, составившая $6,8 млн, стала рекордной для клуба. В главной лиге США он дебютировал 21 июля в матче против «Коламбус Крю», выйдя на замену на 81-й минуте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Нэшвилл»